Правило одного определения () — один из основных принципов языка программирования C++.
 Онлайн-урегулирование споров () — совокупность методов урегулирования споров (конфликтов) с применением Интернет-технологий.